De Ethiopische astrild (Estrilda ochrogaster) is een vogel uit de familie van de prachtvinken (Estrildidae). Deze prachtvink wordt vaak nog beschouwd als een ondersoort van de moerasastrild (E.  paludicola) en heeft daarom geen vermelding op de Rode Lijst van de IUCN.

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor in Soedan en Ethiopië.

Externe link
Avibase

Astrilde
IUCN-status niet geëvalueerd
Dier uit het Afrotropisch gebied